Sachariwka (; ) ist eine Siedlung städtischen Typs in der ukrainischen Oblast Odessa. Bis Juli 2020 war die Ortschaft am Ufer des Kutschurhan Verwaltungssitz des gleichnamigen Rajons und gehört seitdem administrativ zum Rajon Rosdilna.

Die Ortschaft wurde 1791 als Sacharjewka gegründet und am 7. November 1927 zu Ehren des sowjetischen Bürgerkriegsheerführers Michail Wassiljewitsch Frunse in Frunsiwka (ukrainisch ; russisch ) umbenannt. 1963 erhielt der Ort den Status einer Siedlung städtischen Typs. Am 19. Mai 2016 erhielt die Siedlung im Zuge der Dekommunisierung in der Ukraine ihren alten Namen Sachariwka zurück.

Verwaltungsgliederung 
Am 12. Juni 2020 wurde die Siedlung zum Zentrum der neugegründeten Siedlungsgemeinde Sachariwka (:uk:Захарівська селищна громада/Sachariwska selyschtschna hromada), zu dieser zählen auch noch die 36 in der untenstehenden Tabelle angeführten Dörfer, bis dahin bildete sie zusammen mit den Dörfern Balaschowe, Hirkiwka, Hlybokojar, Dawydiwka, Jelysawetiwka, Majorske, Nowopawliwka und Stojanowe die gleichnamige Siedlungsratsgemeinde Sachariwka (Захарівська селищна рада/Sachariwska selyschtschna rada) im Zentrum des Rajons Sachariwka.

Seit dem 17. Juli 2020 ist sie ein Teil des Rajons Rosdilna.

Folgende Orte sind neben dem Hauptort Sachariwka Teil der Gemeinde:

Weblinks 

 Mehr zur Geschichte des Ortes (russisch)

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Odessa
Rajon Rosdilna